Широкопадский район — упразднённая административно-территориальная единица в составе Сахалинской области, существовавшая в 1933—1963 годах.

История 
Был образован решением президиума облисполкома от 19 февраля 1933 года как Пилевский район с центром в селе Пильво. 8 января 1934 года центр района был перенесён в село Широкая Падь. Создание района было официально подтверждено центральными властями лишь 5 июля 1936 года, при этом район уже носил название Широкопадский район.

1 февраля 1963 года Широкопадский район был упразднён. При этом Пильвинский с/с отошёл Кировскому району, а остальные с/с — Александровск-Сахалинскому горисполкому

Административно-территориальное устройство 
Административный центр района — село Широкая Падь.

По данным 1940 года в район входили 4 сельских совета: Агневский, Най-Найский, Пильвинский, Широко-Падинский.

В состав района входили: районный центр — село Широкая Падь; сёла: Комсомольское, Пильво; посёлки: Агнево, Первая Речка, Чкалово, Мысовая.

Экономика 
В районе очень хорошо были развиты рыбная и лесная отрасли.

В райцентре функционировали: Рыболовецкий колхоз, рыбный комбинат; райпромкомбмнат (изготавливал мебель, производил её ремонт), лесопиление, лесозаготовка, таростроение; судоремонтная станция, кирпичный завод, угольная шахта.

Агнево: Агневский рудник

Мысовая: Рыбный завод № 64

Первая Речка: колхоз имени 5 декабря, лесоучасток

Чкалово: колхоз имени А. Т. Цапко

Примечания 

Упразднённые районы Сахалинской области